Zapardiel de la Ribera kan syfta på:

Spanien 

 Zapardiel de la Ribera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Zapardiel de la Ribera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,